Provence steht für:

 Provence, eine Landschaft in Frankreich
 Breguet 763 Provence/Deux Ponts/Sahara, ein viermotoriges französisches Verkehrs- und Transportflugzeug von 1949
 Provence (Schiff, 1913), ein Schlachtschiff der französischen Marine und Teil der drei Schiffe umfassenden Bretagne-Klasse
 Provence (Schiff, 1951), ein französisches Passagierschiff
 Provence VD, eine Gemeinde in der Schweiz
 Kraftwerk Provence in Frankreich

Siehe auch:
 La Provence
 Provinz